Allonne (Deux-Sèvres) — comuna francesa do departamento de Deux-Sèvres
 Allonne (Oise) — comuna francesa do departamento de Oise

Desambiguações de topônimos